L'équipe du Zimbabwe de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs zimbabwéens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération du Zimbabwe de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres et marquants 

 Vitalis Chikoko, joueur de l'Élan béarnais.

Notes et références

Liens externes 

Zimbabwe
Basket-ball
Basket-ball au Zimbabwe